Sagenhaft: Märchen aus aller Welt ist eine spanisch-australische Zeichentrickserie aus dem Jahre 2008. Überwiegend werden bekannte westliche Volksmärchen, aber auch Volksmärchen anderer Kulturen, Kunstmärchen und Stoffe aus klassischen Mythologien und Sagen erzählt. Jede Geschichte wird in einer fünf-minütigen 2D-animierten Episode erzählt.

Inhalt 

In jeder Folge wird ein Märchen oder eine Sage anhand von einem Erzähler und animierten Figuren erzählt.

Veröffentlichung 
Die Erstausstrahlung in Australien fand auf ABC Kids am 12. August 2008 statt. Die Serie wurde im Auftrag des NDR durch Studio Hamburg Synchron GmbH synchronisiert. Die Folgen werden von Bastian Pastewka erzählt.

In Deutschland erschien die Serie in zwei Teilen am 22. Februar 2013 auf DVD. Der erste Teil enthält die Folgen 1 bis 65 und der zweite Teil die Folgen 66 bis 130.

Episoden

Weblinks 
 
 http://www.neptunofilms.com/english/series/classic-tales/
 http://www.screenaustralia.gov.au/find-a-film/detail.aspx?tid=27477
 http://www.kika.de/scripts/fernsehen/a_z/index.cfm?b=s&a=2&i=1757

Einzelnachweise 

Zeichentrickserie
Kinder- und Jugendfernsehserie
Fernsehserie der 2000er Jahre
Fernsehserie (Australien)
Fernsehserie (Spanien)
Märchenrezeption